Major League Soccer 1997 var den andra säsongen av MLS. DC United vann både Supporters 'Shield och MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

1997 i USA
Fotbollssäsongen 1997
1997